Свидинский Владимир Иванович  (20.05.1923 (по другим источникам, 19.09.1920)),  — 25.03.1945, ) — Гвардии младший лейтенант, командир стрелковой роты мотострелкового батальона 24-й гвардейской механизированной бригады (7-го гвардейского механизированного корпуса, 60-й армии, Центрального фронта), Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 20 мая 1923 года в городе Витебске. Работал слесарем на витебском игольном заводе (ныне Витебский приборостроительный завод). В 1941 году ушёл на фронт. Окончил курсы младших лейтенантов. Воевал на Брянском Центральном, 3-ем Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Был командиром мотострелковой роты 24-й гвардейской механизированной бригады.

Подвиг 
Гвардии лейтенант Свидинский В. И. отличился 25 сентября 1943 года при форсировании Днепра. Свидинский в числе первых форсировал Днепр у села Домантово, Чернобыльского района, Киевской области. Группа бойцов под его командованием под огнём противника достигла противоположного берега Днепра, захватила и удержала плацдарм на правом берегу реки, прикрывая переправу всего батальона. За этот подвиг командиру роты мотострелкового батальона 24-й гвардейской мехбригады (7-го гвардейского мехкорпуса, 60-й армии, Центрального фронта) младшему лейтенанту Свидинскому В. И. 17 октября 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза.

25 марта 1945 года В. И. Свидинский погиб в бою на территории Германии. Похоронен в городе Львове на Холме Славы, где покоится прах 26 Героев Советского Союза.

Память
 В Витебске его именем названа улица в Октябрьском районе
 В его честь установлены мемориальная доска у проходной Витебского приборостроительного завода и его бюст на территории завода.

Источники 
 
 Материалы архива Витебского приборостроительного завода.
 Материалы архива Министерства обороны СССР, г. Подольск.
 Материалы архива Витебского ЗАГСа.
 Материалы Министерства Культуры Украины «Меморіальний Комплекс».
 Украïнський державний музей історіï Великоï Вітчизняной війни 1941—1945 рр.», Киев.
 Большая советская энциклопедия.
 «Доски, берегущие память» Авторы Аркадий Подлипский, Вера Рогач.  «Віцебская абласная друкарня», 2006.
 Советская Историческая Энциклопедия.
 «Луч», печатный орган производственного объединения «Минский часовой завод», 1988.
 «Машиностроитель», печатный орган Витебского завода «Эвистор» , 1988.

Командиры рот в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные на Холме Славы